Мусаков — фамилия. Известные носители:
 Мусаков, Зульфикар (род. 1958) — советский и узбекский кинорежиссёр и сценарист.

 Мусакова, Месед Абдулмамед кызы (1910—1972) — советский табаковод, Герой Социалистического Труда.
 Мусакова, Ольга Николаевна (род. 1953) — советский и российский искусствовед, историк искусства.